Stari železnički most (ili samo Železnički most) je jedan od dva železnička mosta preko reke Save u Beogradu.

Istorija 

Ovaj most je prvobitno izgrađen 1884. godine i dva puta je rušen. Na njegovom mestu stajao je najpre prvi beogradski železnički most, preko kojeg je išla pruga koja je spajala Beograd i Zemun. Taj most je otvoren 20. avgusta 1884. godine, stajao je na šest kamenih stubova i bio je dugačak 462 metra i težak 7.200 tona. Srušen je u Prvom svetskom ratu, obnovljen 1919. godine i ponovo srušen 1941.

Prvo rušenje 

Kapetan Mihailo Alić je 29. jula 1914. oko 1.30 posle ponoći sa svojim vodom pontoniraca uspeo da obori konstrukciju železničkog mosta preko Save, jedinoj tadašnjoj vezi Beograda sa levom obalom, sa koje su prestonicu već vrebale austrougarske trupe. Posle nekog vremena odjeknula je snažna eksplozija. Od nje se zatresao ceo glavni grad, a tri dela čelične konstrukcije survala su se sa stubova u Savu. Napadačima je odsečen prilaz Beogradu, što je bilo ključno za odbranu prestonice na početku Prvog svetskog rata. Ne samo da su Austrougari preko Save od tada mogli da pređu jedino čamcima i brodovima, već je kapetan Alić svoje vojnike nepovređene vratio na početne položaje. Postoji i novinski opis rušenja, ali 15. decembra 1914, na dan prvog oslobođenja Beograda u ratu.

Most je vraćen u predratno stanje 30. aprila 1921, kada je i na drugom rasponu privremena konstrukcija zamenjena stalnom. Delovi razorene konstrukcije su vađeni 1935, u pripremi podizanja Beogradskog keja.

Most danas 
Današnji stari železnički most izgrađen je po završetku Drugog svetskog rata, u okviru ratne reparacije i bio je jedini beogradski železnički most preko Save sve do izgradnje Novog železničkog mosta, 1979. godine. Dugačak je 350, a visok 12 metara. Preko njega saobraćaju vozovi između Srema i beogradske Glavne železničke stanice. Most je poslednji put rekonstruisan 1986. godine, uz manje popravke 1995. i 1996. godine. Sa zatvaranjem Glavne železničke stanice u Beogradu most prestaje da bude u funkciji.

Galerija

Izvori

Vidi još 
 Novi železnički most (Beograd)

Spoljašnje veze 
 Stari železnički kao novi tramvajski most („Politika”, 14. januar 2021)

Beogradski mostovi
Железнички мостови преко Саве
Железнички мостови у Србији
Саобраћај на Новом Београду
Грађевине на Новом Београду
Саобраћај на Савском венцу
Грађевине на Савском венцу